Burt Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burt Hill (Cattaraugus County, New York)	
 Burt Hill (Steuben County, New York)	
 Burt Hill (Rutland County, Vermont)	
 Burt Hill (Windham County, Vermont)